Schoonbroodt ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Schoonbroodt (* 1991), niederländischer Radrennfahrer
 Hubert Schoonbroodt (1941–1992), belgischer Organist, Oboist, Dirigent und Chorleiter
 Paul Schoonbroodt (1933–2012), katholischer Priester
 Serge Schoonbroodt (* 1971), belgischer Organist und Sänger